Низкое — название населённых пунктов в России:

 Низкое — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.
 Низкое — деревня в Кишертском муниципальном округе Пермского края.